Il doppio maschile del torneo di tennis Canada Open 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Bob Hewitt e Raúl Ramírez che hanno battuto in finale Fred McNair e Sherwood Stewart 6-4, 3-6, 6-2.

Teste di serie 

 Bob Hewitt /  Raúl Ramírez (campioni)

  John Alexander /  Phil Dent (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Open 1977